Kangaarsuup Nunaa bezeichnet:
 Kangaarsuup Nunaa (Berg), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangaarsuup Nunaa (Insel) (auch Kangaarsuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland